Волюты () — семейство морских переднежаберных моллюсков. Около 200—250 видов (более 40 родов), распространённых во всех климатических зонах. Известны в ископаемом состоянии из отложений начиная с позднего мелового периода; наибольший расцвет семейства приходится на третичный период. Популярная группа у коллекционеров раковин моллюсков. Объект промысла у народов Западной Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии — мясо моллюсков используется в пищу.

Описание 
К семейству принадлежат среднего размера, относительно крупные и очень крупные брюхоногие моллюски, преимущественно с ярко окрашенными раковинами. Раковины высотой от 2 до 44 см, гладкие, преимущественно веретенообразные или грушевидные, реже яйцевидные. Сифональный вырез отчетливый. На колумелле находятся крупные складки. Характерным признаком представителей данного семейства является широко отвернутая наружная губа устья раковины. У большинства видов нет оперкулума.

Тело моллюсков, относящихся к этому семейству обычно развито и у крупных видов может превышать вес в 10 кг. У всех имеется крупная, широкая нога, часто ярко окрашенная. Голова уплощенная, короткая и широкая, с короткими щупальцами. Глаза очень маленькие (у некоторых видов совсем отсутствуют), располагаются у основания щупалец. Сифон крупный. Самцы легко отличимы по крупному пенису.

Обитают в тропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океана. Большинство видов — эндемики определенных районов.

Обитают преимущественно на мягких грунтах — смешанных песчано-илистых. Большинство видов предпочитают температурный диапазон воды в пределах 15…25 °С, при отсутствии существенных суточных и сезонных колебаний температуры. Ведут ночной образ жизни. Хищники, охотятся на других моллюсков, преимущественно двустворчатых. Плавающая личинка отсутствует, из яичных капсул появляются маленькие моллюски, несущие зародышевую раковину. Она также сохраняется и у взрослых моллюсков на вершине завитка в виде 1,5—2 самых верхних оборотов. Некоторые виды живородящие.

Классификация

Подсемейства и трибы 
Семейство делят на следующие подсемейства и трибы:
 Подсемейство Amoriinae  Gray, 1857 
 Триба Meloini  Pilsbry & Olsson, 1954 
 Триба Amoriini Gray, 1857 
 Подсемейство Athletinae  Pilsbry & Olsson, 1954 
 Подсемейство Calliotectinae  Pilsbry & Olsson, 1954 
 Подсемейство Cymbiinae H. Adams & A. Adams, 1853 
 Триба Adelomelonini  Pilsbry & Olsson, 1954 
 Триба Alcithoini  Pilsbry & Olsson, 1954 
 Триба Cymbiini  H. Adams & A. Adams, 1853 
 Триба Livoniini  Bail & Poppe, 2001
 Триба Odontocymbiolini  Clench & Turner, 1964 
 Триба Zidonini  H. Adams & A. Adams, 1853 
 Подсемейство Fulgorariinae  Pilsbry & Olsson, 1954 
 Подсемейство Plicolivinae  Bpichet, 1990 
 Подсемейство Scaphellinae  Gray, 1857
 Подсемейство Volutinae
 Триба Lyriini Pilsbry & Olsson, 1954 
 Триба Volutini  Rafinesque, 1815

Роды 
 Adelomelon Dall, 1906
 Alcithoe H. Adams & A. Adams,1853
 Amoria Gray, 1855
 Ampulla Röding, 1798
 Arctomelon Dall, 1915
 Callipara Gray, 1847
 Calliotectum Dall, 1890
 Cymbiola Swainson, 1831
 Cymbiolacca
 Cymbium Röding, 1798
 Enaeta
 Ericusa H. Adams, A. Adams, 1858
 Festilyria Pilsbry & Olsson, 1954
 Fulgoraria Schumacher, 1817
 Fusivoluta E. von Martens, 1902
 Harpovoluta Thiele, 1912
 Harpulina Dall, 1906
 Iredalina Finlay, 1926
 Leptoscapha Fischer, 1883
 Livonia Gray, 1855
 Lyria Gray, 1847
 † Mauira Marwick, 1943
 † Mauithoe Finlay, 1930
 Melo Broderip in Sowerby I, 1826
 † Metamelon Marwick, 1926
 Minicymbiola Klappenbach, 1979
 Miomelon Dall, 1907
 † Mitreola Swainson, 1833
 Nannamoria Iredale, 1929
 Nanomelon Leal & Bouchet, 1989
 Neptuneopsis Sowerby III, 1898
 Notopeplum Finlay, 1927
 Notavoluta Cotton, 1946
 Odontocymbiola Clench & Turner, 1964
 † Pachymelon Marwick, 1926
 Paramoria McMichael, 1960
 Plicoliva Petuch, 1979
 Provocator Watson,1882
 Scaphella Swainson, 1832
 Spinomelon Marwick, 1926
 Tenebrincola Harasewych & Kantor, 1991
 Teramachia
 Tractolira Dall, 1890
 Voluta Linnaeus, 1758
 Volutifusus Conrad, 1863
 Volutoconus Crosse, 1871
 Waihaoia Marwick, 1926
 Zygomelon Harasewych & Marshall,1995
 Zidona H. Adams and A. Adams, 1853

Галерея

См. также 
 Мело обыкновенная
 Voluta musica

Примечания 

 
Семейства брюхоногих